Бомилкар () може да се отнася за:

 Бомилкар (4 век пр.н.е.), 309–308 пр.н.е. картагенски командир във войната против Агатокъл от Сиракуза
 Бомилкар (суфет) (3 век пр.н.е.), картагенски суфет и командир във Втората пуническа война, баща на Ханон
 Бомилкар (3 век пр.н.е.), картагенски командир на флотата във Втората пуническа война
 Бомилкар (2 век пр.н.е.), Нумидски благородник и привърженик на Югурта